Linkage – in linguistica, gruppo di lingue imparentate
 Linkage – album di Mami Kawada del 2010
 Linkage genetico – fenomeno della genetica
Linkage disequilibrium